Aileu (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Aileu (stad), een stad op Oost-Timor